Парламент () — законодательный орган Кот-д’Ивуара, двухкамерный парламент состоит из верхней палаты — Сената и нижней — Национального собрания. До 2016 года парламент был однокамерным, но после одобрения новой Конституции на референдуме 2016 года были сформированы две палаты.

См. также 
 Национальное собрание

Примечания 

Кот-д’Ивуар
Государственное устройство Кот-д’Ивуара